When the Sun Goes Down (álbum de Selena Gomez & the Scene) - de 2011
 When the Sun Goes Down (álbum de Kenny Chesney) - de 2004
 When the Sun Goes Down (canção) - dos Arctic Monkeys

Desambiguação